! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 168001–168100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 168101–168200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 168201–168300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 168301–168400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 168401–168500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 168501–168600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 168601–168700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 168701–168800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 168801–168900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 168901–169000 [ editare]

Lista planetelor minore (168001-169000)